Des petits hommes au Brontoxique est la treizième histoire de la série Les Petits Hommes de Pierre Seron. Elle est publiée pour la première fois du  au  du journal Spirou, puis sous forme d'album en 1974.

Univers

Synopsis 
Le Docteur Hondegger s'amuse sur la plage avec son tout nouveau produit, dérivé de la météorite, qui lui permet de modifier sa taille à volonté, jusqu'à celle d'une falaise. Pas étonnant qu'un cargo qui passait au loin l'ai remarqué. Ils enlèvent le Docteur (revenu à sa taille de Petit Homme) et l'entraînent à bord. Destination : le Brontoxique, en Amérique du Sud.

Personnages

Historique

Publication

Revues

Album

Lien externe 

Album des Petits Hommes
Album de bande dessinée sorti en 1974
Album Dupuis
Histoire des Petits Hommes
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1972